Моквин — название населённых пунктов на Украине:

 Моквин — село в Березновском районе Ровненской области.
 Моквин — село в Костопольском районе Ровненской области.